William d'Aubigny o Guillermo d'Aubigny puede referirse a: 

 Guillermo d'Aubigny (muerto en 1139), Pincerna Regis (Mayordomo real de Inglaterra)
 Guillermo d'Aubigny (Brito) (died c. 1148), justicia itinerante durajte el reinado de Enrique I de Inglaterra
 Guillermo d'Aubigny (rebelde) (died 1216), firmante de la Magna Carta
 Guillermo d'Aubigny, 1.er Earl de Arundel y Pincerna Regis (c. 1109–1176)
 Guillermo d'Aubigny, 2.º Earl de Arundel (c. 1150–1193)
 Guillermo d'Aubigny, 3.er Earl de Arundel (c. 1167–1221)
 Guillermo d'Aubigny, 4.º Earl de Arundel (c. 1203 - antes del 7 de agosto de 1224)